При́городный сельсове́т — муниципальное образование в Сердобском районе Пензенской области. Наделено статусом сельского поселения.

Общие сведения 
Пригородный сельсовет располагается на юге Сердобского района. Площадь сельсовета — 23687 га. На территории сельского совета расположены 7 магазинов, 2 спортзала, 2 библиотеки, врачебная амбулатория (в селе Пригородное), 2 фельдшерско-акушерских пункта (в сёлах Байка, Салтыково), средняя общеобразовательная школа (в селе Пригородное), начальная школа (в селе Байка), 2 детских сада (в селе Пригородное). Общее население сельского совета — 5507 человека.

История 
Пригородный сельсовет образован 18 декабря 1996 года. Согласно Закону Пензенской области от 15.09.2010 № 1945-ЗПО «О преобразовании отдельных муниципальных образований Пензенской области» в Песчанский сельский совет включён Байковский сельсовет с населённым пунктом село Байка.

Законом Пензенской области от 15 сентября 2010 года № 1945-ЗПО, вступившим в силу 1 ноября 2010 года, сельские поселения Байковский сельсовет и Пригородный сельсовет преобразованы путём их объединения во вновь образованное сельское поселение Пригородный сельсовет с административным центром в селе Пригородное

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Сердобского района
 Официальный сайт администрации Пригородного сельсовета Сердобского района Пензенской области 
 Авторский портал Михаила Полубоярова 

Муниципальные образования Сердобского района
Сельские поселения Пензенской области